Го́лер () — несколько географических объектов в штате Южная Австралия:
 Голер — старейший город Южной Австралии.
 Голер — горы в Южной Австралии, расположенные на территории Национального парка Голер-Рейндж.
 Голер — река в Южной Австралии.

Иное 
 Голер, Михаил Самуилович (1936—2020) — молдавский советский режиссёр-документалист, сценарист.

См. также 
 Гоулер, Джордж (1795—1869) — второй британский губернатор штата Южная Австралия.